Habitant de l'Atlàntida
 Atlant (arquitectura), columna amb forma d'home també anomenada telamó.
 Atlant (tità)